Pradet-Balade est un patronyme porté notamment par :

 Jacques Pradet-Balade (1827-1885), homme politique français ;
 Léon Pradet-Balade (1863-1931), homme politique français.

Homonymie de patronyme